Плетинкс (, ) — бельгийская фамилия:

 Плетинкс, Жозеф (1888—1971) — бельгийский ватерполист, призёр летних Олимпийских игр.
 Плетинкс, Эвауд (род. 2002) — бельгийский футболист.